Burg Friedeburg beziehungsweise Schloss Friedeburg steht für:

 Burg Friedeburg (Ostfriesland), Burgstall einer spätmittelalterliche Festungsanlage, bei Friedeburg im Landkreis Wittmund in Niedersachsen
 Schloss Friedeburg (Saale), Schloss beziehungsweise Burg im Ort Friedeburg in der Stadt Gerbstedt im Landkreis Mansfeld-Südharz in Sachsen-Anhalt